

Персоналии 
 Кни, Кристоф (род. 1984) — немецкий биатлонист.
 Кни, Леопольд — немецкий ботаник.

Другое 
 КНИ — кремний на изоляторе, технология изготовления полупроводниковых приборов.
 КНИ — коэффициент нелинейных искажений.
  — музыкальный инструмент вьетнамского народа зярай.